Vorstendom Palts-Simmern-Zweibrücken, een land in het Heilige Roomse Rijk dat bestond tussen 1410 en 1459
 Vorstendom Palts-Simmern (1459-1598), een land in het Heilige Roomse Rijk dat bestond tussen 1453 en 1598
 Vorstendom Palts-Simmern (1620-1674), een land in het Heilige Roomse Rijk dat bestond tussen 1610 en 1674